dans la voïvodie de Łódź
 Alfonsów, un village dans le powiat de Łask ;
 Alfonsów, un village dans le powiat d'Opoczno ;
 Alfonsów, un village dans le powiat de Poddębice ;

dans la voïvodie de Mazovie
 Alfonsów, un village.